Wodzierady peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Wodzierady, une gmina rurale du powiat de Łask
 Wodzierady, un village et chef-lieu de la gmina